CRM har flere betydninger:
 Customer relationship management
 Centre de Recherches Mathématiques – et Canadisk matematisk forskningsinstitut
 Cultural resources management
 Civil rights movement